Тореро — многозначный термин. Может означать:
 Тореро (тореадор или матадор) — участник корриды.
 «Тореро» — фильм 1956 года Карлоса Вело о мексиканском тореадоре Луисе Прокуне.
 Тореро, Альфредо Аугусто (1930—2004) — перуанский антрополог и лингвист.
 «Тореро» — песня металл-групп «Ария», «Мастер» и «Кипелов».